Alva Cejudo ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Alva Cejudo (1910–1995), mexikanischer Diplomat
 Salvador Alva Cejudo (1911–1965), mexikanischer Diplomat